Oosbach ist ein Gewässername:

 Oosbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll bei Lissingen, Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Oosbach, rechter Oberlauf der Oos bis in Lichtental, Stadtkreis Baden-Baden, Baden-Württemberg